Пушечное сало (), смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов.
Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.

Примечания

См. также 
 Минеральные масла
 Литол
 Вазелин
 Солидол
 Фиол
 Униол
 Мовиль
 Баллистол

Пушки
Антифрикционные материалы